Sublimació, procés físic que consisteix en el pas de l'estat sòlid al gasós;
 Sublimació (psicologia), element de la psicoanàlisi.
 Impressora de sublimació, sistema d'impressió digital.